Франц Кульман (; 27 февраля 1877, Вильгельмсгаффен — 1965, Вильгельмсгаффен) — немецкий предприниматель, изобретатель подвижного стола для черчения, получившего его имя.

Карьера 
Франц Кульман был старшим сыном часовщика Бернхарда Фридриха Кульмана, происходившего из района Мюнстерланд и перебравшегося в 1873 году Вильгельмсхафен. Вскоре Бернхард Кульман стал производить точные механические приборы для моряков.

В 1899 году Франц Кульман принял на себя руководство магазином и мастерской. 1 июля 1903 года он организовал собственную компанию «Franz Kuhlmann KG» в Вильгельмсхафене. Компания занималась производством точной механики и приборов. На момент создания в компании работали 5 помощников и 2 ученика. Вскоре открылись два завода в соседних с Вильгельмсхафеном городах: в Рюстрингене и в Бад-Лаутерберге в Гарце

Наиболее известной продукцией этого предприятия были чертежные инструменты и чертежные столы. Конструкция подвижного чертежного стола была запатентована во многих странах мира. Эти столы фирма Кульмана экспортировала в более чем 60 стран мира.

Память и награды 
 Подвижные столы для черчения стали настолько известными, что до сих пор их называют по имени изобретателя и производителя кульманами.

 В 1953 году Ф. Кульманн был награжден Крестом за заслуги Федеративной Республики Германия
 27 февраля 1957 года стал почетным гражданином города Вильгельмсхафен.

Литература 
 Hermann Ahner: Wilhelmshavener Chronik: zur 100. Wiederkehr der Namensgebung durch König Wilhelm am 17. Juni 1869. Verlag Brune, 1969
 Georg Wenzel: Deutscher Wirtschaftsführer: Lebensgänge deutscher Wirtschaftspersönlichkeiten. — Hamburg [et al.]: Hanseatische Verlagsanstalt, 1929

Примечания 

Предприниматели Германии
Эпонимы-персоны